Łomża – miasto w województwie podlaskim
 Łomża – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim
 Łomża – dawna stacja kolejowa w Łomży
 Łomża – marka piwa produkowana przez Browar Łomża
 Janusz Łomża – polski prawnik

Zobacz też 
 Browar Łomża
 Jedynka Łomża
 Lądowisko Łomża
 LŁKS Łomża
 Łomża Skowronki
 Łomża Wąskotorowa
 ŁKS 1926 Łomża
 Nadleśnictwo Łomża
 Stara Łomża
 Stara Łomża nad Rzeką
 Stara Łomża przy Szosie
 Twierdza Łomża